Театральний майдан (Луцьк)
 Театральний майдан (Тернопіль)
 Театральний майдан (Харків)